Nachi (那智) est le Chevalier de Bronze de la constellation du Loup participa au tournoi galactique et fut vaincu par Ikki du Phénix. Il a suivi sa formation de chevalier au Liberia.

Techniques 
Dead Howling

Voix 
Nachi est doublé en version originale par Hideyuki Tanaka (jusqu’à l’épisode 7) et Takeshi Kusao qui fut remplacé par Issei Kojima à partir de 2002.

Dans la version française, Nachi est doublé par Éric Legrand (épisodes 61, 62, 65, 68 et quelques répliques dans épisode 63 ainsi que Nachi enfant dans l’épisode 7), Serge Bourrier (épisodes 2 et 7), Marc François (épisode 4 et quelques répliques dans l'épisode 63), Henry Djanik (épisode 6) et Virginie Ledieu (enfant dans l'épisode 42). Sa voix française dans les premiers épisodes de la partie Hadès n’est pas connue mais le rôle a été repris par Emmanuel Gradi à partir d'Inferno.

Chevaliers de Bronze